Malatesta steht für:
 Malatesta, adelige Familie in der Romagna in Italien
 Biblioteca Malatestiana, öffentliche Bibliothek in Cesena
 Malatesta (Film), Spielfilm von Peter Lilienthal aus dem Jahr 1970

Malatesta ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Malatesta (1373–1416), italienischer Adeliger
 Errico Malatesta (1853–1932), italienischer Anarchist
 Guido Malatesta (1919–1970), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Pandolfo III. Malatesta (1370–1427), Herr von Fano, Brescia und Bergamo
 Parisina Malatesta (1404–1425), italienische Adelige aus dem Haus der Malatesta von Rimini
 Pompilio Malatesta (1879–nach 1939), italienischer Opernsänger (Bass)
 Sigismondo Malatesta (1417–1468), italienischer Condottiere und Adliger aus der Familie Malatesta